Grido – una vocalizzazione, verbale o inarticolata, emessa con forza e ad alto volume volontariamente (per esempio per farsi sentire da lontano) o istintivamente (per esempio in seguito a una forte emozione come paura o orrore)

Musica
Grido – rapper italiano

Cinema
Grido, film del 2006 di Pippo Delbono

Scout
Grido o urlo – motto di una squadriglia, nella terminologia scout

Pagine correlate 
Il grido